Алекса́ндру Юлиа́н Макси́м (; 8 июля 1990, Пьятра-Нямц) — румынский футболист, полузащитник клуба «Газиантеп», выступающий на правах аренды за «Бешикташ» и сборной Румынии.

Клубная карьера 
Максим — воспитанник академии «Эспаньола». В сезоне 2009/10 года он играл в составе «Эспаньол Б», а в сезоне 2010/11 года был арендован клубом «Бадалона». В 2011 году он перешёл в румынский клуб «Пандурий», выступающий на тот момент в Лиге I.

31 января 2013 года Максим подписал контракт с клубом Бундеслиги «Штутгарт» сроком на 4,5 года. В составе «швабов» Александру дебютировал 14 февраля 2013 года, в матче плей-офф Лиги Европы УЕФА против «Генка». 23 февраля 2013 года он дебютировал за «Штутгарт» в Бундеслиге матчем против «Нюрнберга».

Летом 2017 года Александру Максим перешел в «Майнц 05», подписав контракт до 2021 года. В первом сезоне за «Майнц 05» центральный полузащитник отыграл 22 матча и забил 2 гола в Бундеслиге.

В январе 2020 года Александру Максим на правах аренды присоединился к турецкому клубу «Газиантеп».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Штутгарта» 
 
 
 
 
 Профиль игрока на сайте weltfussball.de
 Профиль игрока на сайте fussballdaten.de

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Бадалона»
Игроки ФК «Пандурий»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Газиантеп»